Майкл Хоган () — актёр, известный по своей роли Сола Тая () в сериале «Звёздный крейсер «Галактика»» и Билли в фильме «Арахисовое масло». Родился в 1949 году, но полную дату рождения держит в секрете.

Карьера 
Хоган начал свою карьеру в 1972 с нескольких телешоу, а также оперы. Но его действительно звёздной ролью был полковник Сол Тай в сериале Звёздный крейсер «Галактика». Арахисовое масло () — ещё один известный фильм с его участием. Это детский фильм. Одиннадцатилетний Майкл теряет все волосы из-за загадочной болезни, известной как «испуг», и использует напиток, чтобы вернуть себе волосы, но чрезмерное количество масла приводит к неожиданным последствиям.

Жена Майкла, Сьюзан () — также актриса, известная по фильмам The Brood, Narrow Margin и Disturbing Behavior. Вместе они часто появляются как семейная пара в сериале «Секс в другом городе» ().

Их сын, Габриэль Хоган (), также снимается, причём с раннего возраста.

Майкл Хоган получил кинопремию Джини в номинации Лучший второстепенный актёр в 1991 году за роль в фильме Solitaire. Также был номинирован на «Джемини» в 2003.

 Снимался в эпизоде сериала Секретные материалы.
 Снимался в 13 эпизоде 2 сезона сериала Первая волна.
 Майкл Хоган озвучил Капитана Бэйли в Mass Effect 2 и Mass Effect 3.
 Снимался в 12 эпизоде 1 сезона сериала «Хранилище 13»
 Снимался в 6 эпизоде 7 сезона сериала «Сверхъестественное»
 Снимался в 9 эпизоде 10 сезона сериала «Тайны Смолвиля»
 Снимался со 2-го сезона в сериале «Волчонок» в роли Джеральд Арджент
 Сыграл роль Шона Барлоу в 22 эпизоде 5 сезона сериала «Менталист»
 Снимался в 2-х эпизодах сериала «Звёздный крейсер «Галактика» (мини-сериал)» в роли Сола Тая
 Снимался в 1-4 сезонах сериала «Звёздный крейсер«Галактика»#Телевизионный сериал (2004—2009)» в роли Тая Соула
 Снимался в 7 эпизоде 1 сезона сериала « Леденящие душу приключения Сабрины» в роли дедушки Харви

Личная жизнь 
Женат на Сьюзан (), у них трое детей (актриса Jennie Rebecca Hogan, актёр Gabriel Hogan и Charlie Hogan. В настоящее время Майкл с женой проживают на острове Bowen.

Примечания

Ссылки 
Лауреаты премии «Джини»